Microcarpaea är ett släkte av gyckelblomsväxter. Microcarpaea ingår i familjen gyckelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gyckelblomsväxter
Microcarpaea